Les championnats du monde de pétanque 2003 est une édition des championnats du monde de pétanque.

Présentation 
Cette compétition constitue la  des triplettes séniors, la  en tir de précision sénior, la  des triplettes juniors et la  du tir de précision junior. Elle se déroule à Genève (Suisse) du 16 au  pour les triplettes séniors et le tir de précision sénior. Elle se déroule à Brno (République Tchèque) du  au  pour les triplettes juniors et le tir de précision junior.

Résultats à Genève (Suisse)

Triplette sénior

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

Poule G

Poule H

Poule I

Poule J

Poule K

Poule L

Poule M

Repêchage

Poule N

Poule O

Poule P

Poule Q

Poule R

Poule S

Poule T

Deuxième tour

Poule 1

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Poule 5

Poule 6

Poule 7

Poule 8

Poule 9

Poule 10

Cadrage

Huitième de finale poules

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Phase finale

Tir de précision sénior

Eliminatoires

Repêchages

Phase finale

Résultats à Brno (République Tchèque)

Triplette junior

Tir de précision junior

Podiums

Tableau des médailles

Notes et références

Notes

Références 

2003
Pétanque
Championnat du monde à Genève
Championnat du monde à Brno
Sport en juillet 2003
Sport en septembre 2003
Sport en Suisse en 2003
Sport en Tchéquie en 2003